Philippe Pierlot (fluitist), een Frans fluitist
 Philippe Pierlot (gambist), een Belgisch gambaspeler